Colombia
 Fredonia – comune del dipartimento di Antioquia
 Stati Uniti d'America
 Fredonia – census-designated place della contea di Chambers, Alabama
 Fredonia – città della contea di Coconino, Arizona
 Fredonia – città della contea di Prairie, Arkansas
 Fredonia – città della contea di Logan, Dakota del Nord
 Fredonia – città della contea di Louisa, Iowa
 Fredonia – capoluogo della contea di Wilson, Kansas
 Fredonia – città della contea di Caldwell, Kentucky
 Fredonia – township della contea di Calhoun, Michigan
 Fredonia – villaggio della contea di Chautauqua, New York
 Fredonia – borough della contea di Mercer, Pennsylvania
 Fredonia – città della contea di Ozaukee, Wisconsin